Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo, tuttavia entrambi i giocatori hanno scelto di partecipare con partner diversi: Rojer con Marcelo Melo e Tecău con Kevin Krawietz.

In finale Marcel Granollers e Horacio Zeballos hanno sconfitto Nikola Mektić e Mate Pavić con il punteggio di 1-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (finale)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (campioni)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (quarti di finale)

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (secondo turno) 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale) 
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (quarti di finale) 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)

Wildcard 

  Alejandro Davidovich Fokina /  Fernando Verdasco (ritirati)
  Marc López /  Jaume Munar (primo turno)

  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2021